Петрушата — название населённых пунктов:

Россия 
 Петрушата — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Петрушата — деревня в Карагайском районе Пермского края.